FRO steht für:
 Färöer, Länderkürzel nach ISO 3166
 Freier Rundfunk Oberösterreich, siehe Radio FRO

FR-O steht für:
 Nord-Pas-de-Calais, Region Frankreichs nach ISO 3166-2

Frø bzw. frô steht für:
 Freyr, alte Namensformen der nordischen Gottheit

fro steht für:
 Altfranzösische Sprache (ISO-639-2/3-Code)

Siehe auch:
 Froh
 (6666) Frö

Abkürzung